New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2017 – czterdziesta pierwsza edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 14–15 stycznia 2017 roku w Rotorua.

Zawody po raz czwarty zostały rozegrane w Rotorua i przeprowadzone na Rotorua International Stadium. Ceny biletów na turniej kosztowały 15 NZD z bezpłatnym wejściem dla osób poniżej czternastego roku życia.

W żeńskim turnieju wystąpiło dwanaście zespołów, w męskim wystąpiło natomiast szesnaście. Wyłonione one zostały w trzech regionalnych eliminacjach rozegranych w listopadzie i grudniu 2016 roku. Rozkład gier.

Zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, triumfowała drużyna Counties Manukau. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Andrew Knewstubb i Kelly Brazier.

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2017
2017 w rugby union
2017 w Nowej Zelandii